Ершовский сельский округ

Российская Федерация

Кировская область 

 Ершовский сельский округ Вятскополянского района

Московская область 

 Ершовский сельский округ Одинцовского района (1994—2006)

Казахстан

Костанайская область 

 Ершовский сельский округ Узункольского района